El término Incubus puede referirse a:

 Íncubo, demonio masculino, contraparte del súcubo.
 Incubus, banda de rock de Estados Unidos.
 Incubus (1966), película de terror de Estados Unidos.
 Incubus (2006), película de terror.